Всемирная боксёрская организация (ВБО) ( WBO) одна из четырёх важнейших организаций профессионального бокса. Главный офис находится в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).

История 
Создана в конце 1980-х годов бизнесменами из Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики. В 1990-х годах завоевала авторитет в Европе. Тем не менее, в США до середины 2000-х годов считалась второстепенной организацией.

В 2004 году WBO, получила признание от Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), В 2006 году WBO получила признание от Всемирного боксёрского совета (WBC), и в 2007 году была признана международной боксёрской федерацией IBF.

Большую популярность WBO оказали Насим Хамед, Владимир Кличко, Мэнни Пакьяо, Хуан Мануэль Маркес, Оскар Де Ла Хойя и Нонито Донэр.

С 2007 года пояс WBO считается обязательным для статуса абсолютного чемпиона мира, наряду с WBA, WBC и IBF.

WBO так же как и WBA практикует награждение помимо обычного чемпиона, статусом суперчемпиона, но не распыляет количество чемпионов, как это делает WBA, а просто назначает максимально достойных и длительных чемпионов особым статусом.

Такими статусами обладают:

 тяжёлый вес — Тайсон Фьюри (суперчемпион)
 первый тяжёлый вес — Александр Усик (новый чемпион)
 первый полусредний вес — Хуан Мануэль Маркес (чемпион десятилетия)
 второй наилегчайший вес — Омар Андрес Нарваэс (суперчемпион)
 полусредний вес — Мэнни Пакьяо (официально лучший боксёр десятилетия) за период 2000—2010

18 февраля 2004 года состоялся первый объединительный поединок, в котором победитель собрал все четыре пояса, и стал абсолютным чемпионом мира, хотя к тому моменту статус WBO ещё не имел такого авторитета. Объединительный бой прошел между чемпионом WBA, WBC, IBF The Ring, Бернардом Хопкинсом, и чемпионом WBO, Оскаром Де Ла Хойей. Этот поединок стал одним из первых после которого Победителя не лишила ни одна организация своего титула, за то что он владел параллельно поясом WBO.

Так же авторитет WBO прибавил объединительный поединок между чемпионом IBF Владимиром Кличко и чемпионом WBO Султаном Ибрагимовым.

В 2012 году в поединке, который получил награды «Бой года» и «Нокаут года» по версии журнала The Ring, разыгрывался особый пояс «чемпиона десятилетия», который завоевал Хуан Мануэль Маркес, нокаутировав Мэнни Пакьяо.

Чемпионы мира

Чемпионы мира в минимальном весе ( до 47.6 кг или 105 фунтов ) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Рафаэль Торрес (1 защита) из Доминиканской Республики. 2) Пол Уир (1 защита) из Шотландии. 3) Алекс Санчес (6 защит) из Пуэрто-Рико. 4) Рикардо Лопес (0 защит) из Мексики. 5) Эрик Джамили (0 защит) из Филиппин. 6) Кермин Гвардиа (3 защиты) из Колумбии. 7) Хорхе Мата (1 защита) из Испании. 8) Эдуардо Рей Маркес (0 защит) из Никарагуа. 9) Иван Кальдерон (11 защит) из Пуэрто-Рико. 10) Донни Ниетес (4 защиты) из Филиппин. 11) Рауль Гарсия (1 защита) из Мексики. 12) Мойсес Фуэнтес (2 защиты) из Мексики. 13) Мерлито Сабильо (2 защиты) из Филиппин. 14) Франсиско Родригес мл (1 защита) из Мексики. 15) Катсунари Такаяма (0 защит) из Японии. 16) Косэй Танака (1 защита) из Японии. 17) Катсунари Такаяма(2) (0 защит) из Японии. 18) Тацуя Фукухара (0 защит) из Японии. 19) Рюя Яманака (1 защита) из Японии. 20) Вик Салудар (1 защита) из Филиппин. 21) Вильфредо Мендес (2 защиты) чемпион из Пуэрто-Рико. 22) Масатака Танигучи (0 защит) действующий чемпион из Японии.

Чемпионы мира в первом наилегчайшем весе ( до 49 кг или 108 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Хосе де Хесус (3 защиты) из Пуэрто-Рико. 2) Хосе Камачо (1 защита) из Пуэрто-Рико. 3) Майкл Карбахаль (0 защит) из США. 4) Пол Уир (1 защита) из Шотландии. 5) Джейкоб Матлала (2 защиты) из ЮАР. 6) Хесус Чонг (0 защит) из Мексики. 7) Мельчор Коб Кастро (0 защит) из Мексики. 8) Хуан Доминго Кордоба (1 защита) из Аргентины. 9) Хорхе Арсе (1 защита) из Мексики. 10) Майкл Карбахаль(2) (0 защит) из Мексики. 11) Масибулеле Макепула (0 защит) из ЮАР. 12) Нельсон Дьеппа (5 защит) из Пуэрто-Рико. 13) Уго Касарес (5 защит) из Мексики. 14) Иван Кальдерон (6 защит) из Пуэрто-Рико. 15) Джовани Сегура (1 защита) из Мексики. 16) Рамон Гарсия Хиралес (0 защит) из Мексики. 17) Донни Ниетес (9 защит) из Филиппин. 18) Косэй Танака (2 защиты) из Японии. 19) Анхель Акоста (3 защиты) из Пуэрто-Рико. 20) Элвин Сото (3 защиты) чемпион из Мексики.21) Джонатан Гонсалес (0 защит) действующий чемпион из Пуэрто-Рико.

Чемпионы мира в наилегчайшем весе ( до 50.8 кг или 112 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Элвис Альварес (0 защит) из Колумбии. 2) Исидро Перес (2 защиты) из Мексики. 3) Пэт Клинтон (1 защита) из Шотландии. 4) Джейкоб Матлала (3 защиты) из ЮАР. 5) Альберто Хименес (5 защит) из Мексики. 6) Карлос Салазар (5 защит) из Аргентины. 7) Рубен Санчес Леон (1 защита) из Мексики. 8) Хосе Антонио Лопес Буэно (1 защита) из Испании. 9) Исидро Гарсиа (1 защита) из Мексики. 10) Фернандо Монтиель (3 защиты) из Мексики. 11) Омар-Андрес Нарваез (16 защит) из Аргентины. 12) Хулио Сесар Миранда (3 защиты) из Мексики. 13) Брайан Вилория (3 защиты) из США. 14) Хуан Франсиско Эстрада (5 защит) из Мексики. 15) Цзоу Шимин (0 защит) из Китая. 16) Шо Кимура (2 защиты) из Японии. 17) Косэй Танака (3 защиты) из Японии. 18) Джунто Накатани (1 защита) действующий чемпион из Японии.

Чемпионы мира во втором наилегчайшем весе ( до 52.2 кг или 115 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Хосе Руис (4 защиты) из Пуэрто-Рико. 2) Хосе Квирино (0 защит) из Мексики. 3) Джонни Бредаль (3 защиты) из Дании. 4) Джонни Тапиа (13 защит) из США. 5) Диего Моралес (1 защита) из Мексики. 6) Адонис Ривас (2 защиты) из Никарагуа. 7) Педро Альказар (1 защита) из Панамы. 8) Фернандо Монтиель (1 защита) из Мексики. 9) Марк Джонсон (1 защита) из США. 10) Иван Эрнандес (0 защит) из Мексики. 11) Фернандо Монтиель(2) (7 защит) из Мексики. 12) Хосе Лопес (0 защит) из Пуэрто-Рико. 13) Марвин Сонсона (1 защита) из Филиппин. 14) Хорхе Арсе (0 защит) из Мексики. 15) Омар-Андрес Нарваез (11 защит) из Аргентины. 16) Наоя Иноуэ (7 защит) из Японии. 17) Донни Ниетес (0 защит) из Филиппин. 18) Кадзуто Иока (4 защиты) действующий чемпион  из Японии.

Чемпионы мира в легчайшем весе ( до 53.5 кг или 118 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Исраэль Контресас (1 защита) из Венесуэлы. 2) Габи Каньисалес (0 защит) из США. 3) Дьюк Маккензи (2 защиты) из Англии. 4) Рафаэль дель Валле (2 защиты) из Пуэрто-Рико. 5) Альфред Котей (2 защиты) из Ганы. 6) Даниэль Хименес (1 защита) из Пуэрто-Рико. 7) Робби Риган (0 защит) из Уэльса. 8) Хорхе Эльесер Хулио (3 защиты) из Колумбии. 9) Джонни Тапиа (1 защита) из США. 10) Маурисио Мартинес (1 защита) из Панамы. 11) Круз Карбахал (2 защиты) из Мексики. 12) Чайя Потанг (1 защита) из Таиланда. 13) Джонни Гонсалес (2 защиты) из Мексики. 14) Джерри Пеньялоса (1 защита) из Филиппин. 15) Фернандо Монтиель (2 защиты) из Мексики. 16) Нонито Донэр (1 защита) из Филиппин. 17) Хорхе Арсе (0 защит) из Мексики. 18) Паня Уток (0 защит) из Таиланда. 19) Паулус Амбунда (0 защит) из Намибии. 20) Томоки Камеда (3 защиты) из Японии. 21) Паня Уток(2) (1 защита) из Таиланда. 22) Марлон Танан Тапалес (1 защита) из Филиппин. 23) Золани Тете (3 защиты) из ЮАР. 24) Джонриэль Касимеро (2 защиты)  из Филиппин, Пол Батлер (0 защит) из Великобритании, Наоя Иноуэ (0 защит) действующий чемпион из Японии.

Чемпионы мира во втором легчайшем весе ( до 55.3 кг или 122 фунта) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Кенни Митчелл (1 защита) из США. 2) Валерио Нати (0 защит) из Италии. 3) Орландо Фернандес (0 защит) из Пуэрто-Рико. 4) Джесси Бенавидес (1 защита) из США. 5) Дьюк Маккензи (0 защит) из Англии. 6) Даниэль Хименес (4 защиты) из Пуэрто-Рико. 7) Марко Антонио Баррера (8 защит) из Мексики. 8) Джуниор Джонс (1 защита) из США. 9) Кеннеди Маккинни (0 защит) из США. 10) Марко Антонио Баррера(2) (2 защиты) из Мексики. 11) Эрик Моралес (0 защит) из Мексики. 12) Марко Антонио Баррера(3) (2 защиты) из Мексики. 13) Агапито Санчес (1 защита) из Доминиканской Республики. 14) Хоан Гусман (2 защиты) из Доминиканской Республики. 15) Даниэль Понсе де Леон (6 защит) из Мексики. 16) Хуан Мануэль Лопес (5 защит)  из Пуэрто-Рико. 17) Вильфредо Васкес мл (2 защиты) из Пуэрто-Рико. 18) Хорхе Арсе (1 защита) из Мексики. 19) Нонито Донэр (3 защиты) из Филиппин. 20) Гильермо Ригондо (3 защиты) из Кубы. 21) Нонито Донэр(2) (1 защита) из Филиппин. 22) Джесси Магдалено (1 защита) из США. 23) Айзек Догбо (2 защиты) из Ганы. 24) Эмануэль Наваррете (5 защит) из Мексики. 25) Анджело Лео (0 защит) из США. 26) Стивен Фултон (1 защита) действующий чемпион из США.

Чемпионы мира в полулёгком весе ( до 57.2 кг или 126 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Маурицио Стекка (1 защита) из Италии. 2) Луи Эспиноса (0 защит) из США. 3) Хорхе Паэс (1 защита) из Мексики. 4) Маурицио Стекка(2) (2 защиты) из Италии. 5) Колин Макмиллан (0 защит) из Великобритании. 6) Рубен Дарио Паласио (0 защит) из Колумбии. 7) Стив Робинсон (7 защит) из Уэльса. 8) Насим Хамед (15 защит) из Великобритании. 9) Иштван Ковач (0 защит) из Венгрии. 10) Хулио Пабло Чакон (2 защиты) из Аргентины. 11) Скотт Харрисон (1 защита) из Шотландии. 12) Мануэль Медина (0 защит) из Мексики. 13) Скотт Харрисон(2) (6 защит) из Шотландии. 14) Хуан-Мануэль Маркес (1 защита) из Мексики. 15) Стивен Луэвано (5 защит) из США. 16) Хуан Мануэль Лопес (2 защиты) из Пуэрто-Рико. 17) Орландо Салидо (2 защиты) из Мексики. 18) Майки Гарсия (1 защита) из США. 19) Орландо Салидо(2) (1 защита) из Мексики. 20) Василий Ломаченко (3 защиты) из Украины. 21) Оскар Вальдес (6 защит) из Мексики. 22) Шакур Стивенсон (0 защит) из США. 23) Эмануэль Наваррете (2 защиты) действующий чемпион из Мексики.

Чемпионы мира во втором полулёгком весе ( до 59 кг или 130 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Джон Джон Молина (0 защит) из Пуэрто-Рико. 2) Камель Бу-Али (1 защита) из Туниса. 3) Даниэль Лондас (0 защит) из Франции. 4) Джимми Бредаль (1 защита) из Дании. 5) Оскар Де Ла Хойя (1 защита) из США. 6) Регилио Туур (6 защит) из Суринама. 7) Барри Джонс (0 защит) из Уэльса. 8)  Анатолий Александров (1 защита) из России. 9) Аселину Фрейтас (10 защит) из Бразилии. 10) Диего Корралес (0 защит) из США. 11) Майк Анчондо (0 защит) из США. 12) Хорхе Родриго Барриос (2 защиты) из Аргентины. 13) Хоан Гусман (2 защиты) из Доминиканской Республики. 14) Ники Кук (0 защит) из Великобритании. 15) Роман Мартинес (2 защиты) из Пуэрто-Рико. 16) Рики Бернс (3 защиты) из Англии. 17) Эдриен Бронер (2 защиты) из США. 18) Роман Мартинес(2) (2 защиты) из Пуэрто-Рико. 19) Майки Гарсия (1 защита) из США. 20) Роман Мартинес(3) (1 защита) из Пуэрто-Рико. 21) Василий Ломаченко (4 защиты) из Украины. 22) Масаюки Ито (1 защита) из Японии. 23) Джамель Херринг (3 защиты) чемпион из США. 24) Шакур Стивенсон (0 защит) действующий чемпион из США

Чемпионы мира в лёгком весе ( до 61.2 кг или 135 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Маурисио Асевес (1 защита) из Мексики. 2) Дингаан Тобела (2 защиты) из ЮАР. 3) Джованни Паризи (2 защиты) из Италии. 4) Оскар Де Ла Хойя (6 защит) из США. 5) Артур Григорян (17 защит) из Узбекистана. 6) Аселину Фрейтас (0 защит) из Бразилии. 7) Диего Корралес (1 защита) из США. 8) Аселину Фрейтас(2) (0 защит) из Бразилии. 9) Хуан Диас (1 защита) из США. 10) Нейт Кэмпбелл (1 защита) из США. 11) Хуан-Мануэль Маркес (2 защиты) из Мексики. 12) Рики Бернс (4 защиты) из Шотландии. 13) Теренс Кроуфорд (2 защиты) из США. 14) Терри Флэнаган (5 защит) из Великобритании. 15) Раймундо Бельтран (0 защит) из Мексики. 16) Хосе Педраса (0 защит) из Пуэрто-Рико. 17) Василий Ломаченко (2 защиты) из Украины. 18) Теофимо Лопес (0 защит) из США. 19) Джордж Камбосос (0 защит) из Австралии. 20) Девин Хейни (1 защита) действующий чемпион из США.

Чемпионы мира в  первом полусреднем весе ( до 63.5 кг или 140 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Эктор Камачо (2 защиты) из Пуэрто-Рико. 2) Грег Хауген (0 защит) из США. 3) Эктор Камачо(2) (0 защит) из Пуэрто-Рико. 4) Карлос Гонсалес (3 защиты) из Мексики. 5) Зак Падилья (4 защиты) из США. 6) Сэмми Фуэнтес (1 защита) из Пуэрто-Рико. 7) Джованни Паризи (5 защит) из Италии. 8) Карлос Гонсалес(2) (0 защит) из Мексики. 9) Рэндалл Бейли (2 защиты) из США. 10) Энер Хулио (0 защит) из Колумбии. 11) Демаркус Деон Корли (2 защиты) из США. 12) Заб Джуда (1 защита) из США. 13) Мигель Котто (6 защит) из Пуэрто-Рико. 14) Рикардо Торрес (2 защиты) из Колумбии. 15) Кендалл Холт (1 защита) из США. 16) Тимоти Брэдли (3 защиты) из США. 17) Руслан Проводников (0 защит) из России. 18) Крис Алджиери (0 защит) из США. 19) Теренс Кроуфорд (6 защит) из США. 20) Морис Хукер (2 защиты) из США. 21) Хосе Рамирес (1 защита) чемпион из США. 22) Джош Тейлор (1 защита) действующий чемпион из Шотландии.

Чемпионы мира в полусреднем весе ( до 66.7 кг или 147 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Дженаро Леон (0 защит) из Мексики. 2) Мэннинг Галлоуэй (6 защит) из США. 3) Герт Бо Якобсен (0 защит) из Дании. 4) Имонн Лафран (4 защиты) из Северной Ирландии. 5) Хосе Луис Лопес (1 защита) из Мексики. 6) Михай Лей (1 защита) из Румынии. 7) Ахмед Котиев (4 защиты) из России. 8) Даниэль Сантос (2 защиты) из Пуэрто-Рико. 9) Антонио Маргарито (7 защит) из Мексики. 10) Пол Уильямс (0 защит) из США. 11) Карлос Кинтана (0 защит) из Пуэрто-Рико. 12) Пол Уильямс(2) (0 защит) из США. 13) Мигель Котто (1 защита) из Пуэрто-Рико. 14) Мэнни Пакьяо (3 защиты) из Филиппин. 15) Тимоти Брэдли (2 защиты) из США. 16) Мэнни Пакьяо(2) (1 защита) из Филиппин. 17) Флойд Мейвезер мл. (0 защит) из США. 18) Тимоти Брэдли(2) (0 защит) из США. 19) Джесси Варгас (0 защит) из США. 20) Мэнни Пакьяо(3) (0 защит) из Филиппин. 21) Джефф Хорн (1 защита) из Австралии. 22) Теренс Кроуфорд (5 защит) действующий чемпион из США.

Чемпионы мира в первом среднем весе (до 69.9 кг или 154 фунта) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Джон Дэвид Джексон (5 защит) из США. 2) Верно Филлипс (3 защиты) из Белиза. 3) Пол Джонс (0 защит) из Англии. 4) Бронко Маккарт (0 защит) из США. 5) Рональд Райт (3 защиты) из США. 6) Гарри Саймон (4 защиты) из Намибии. 7) Даниэль Сантос (4 защиты) из Пуэрто-Рико. 8) Сергей Дзинзирук (6 защит) из Украины. 9) Заурбек Байсангуров (2 защиты) из России. 10) Деметриус Андраде (1 защита) из США. 11) Лиам Смит (2 защиты) из Великобритании. 12) Сауль Альварес (0 защит) из Мексики. 13) Мигель Котто (0 защит) из Пуэрто-Рико. 14) Садам Али (0 защит) из США. 15) Хайме Мунгия (5 защит) из Мексики. 16) Патрик Тейшейра (0 защит)  чемпион из Бразилии. 17) Брайан Карлос Кастаньо (1 защита) действующий чемпион из Аргентины.

Чемпионы мира в среднем весе (до 72.6 кг или 160 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Даг ДеВитт (1 защита) из США. 2) Найджел Бенн (1 защита) из Англии. 3) Крис Юбенк (3 защиты) из Англии. 4) Джеральд Макклеллан (0 защит) из США. 5) Крис Пайетт (2 защиты) из Великобритании. 6) Стив Коллинз (0 защит) из Ирландии. 7) Лонни Брэдли (6 защит) из США. 8) Отис Грант (1 защита) из Ямайки. 9) Берт Шенк (1 защита) из Германии. 10) Джейсон Мэттьюс (0 защит) из Великобритании. 11) Арман Крайнц (3 защиты) из Швеции. 12) Гарри Саймон (0 защит) из Намибии. 13) Эктор Хавьер Веласко (0 защит) из Аргентины. 14) Феликс Штурм (1 защита) из Германии. 15) Оскар Де Ла Хойя (0 защит) из США. 16) Бернард Хопкинс (1 защита) из США. 17) Джермейн Тейлор (4 защиты) из США. 18) Келли Павлик (3 защиты) из США. 19) Серхио Мартинес (0 защит) из Аргентины. 20) Дмитрий Пирог (3 защиты) из России. 21) Хассан Н’Дам Н’Жикам (0 защит) из Камеруна. 22) Питер Куиллин (3 защиты) из США. 23) Энди Ли (0 защит) из Ирландии. 24) Билли Джо Сандерс (3 защиты) из Великобритании. 25) Деметриус Андраде (5 защит)  США.26) Действующий чемпион Жанибек Алимханулы (0 защит ) Республика Казахстан

Чемпионы мира во втором среднем весе (до 76.2 кг или 168 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Томас Хирнс (2 защиты) из США. 2) Крис Юбенк (14 защит) из Великобритании. 3) Стив Коллинз (7 защит) из Ирландии. 4) Джо Кальзаге (21 защита) из Уэльса. 5) Денис Инкин (0 защит) из России. 6) Карой Бальжаи (1 защита) из Венгрии. 7) Роберт Штиглиц (6 защит) из Германии. 8) Артур Абрахам (1 защита) из Армении. 9) Роберт Штиглиц(2) (2 защиты) из Германии. 10) Артур Абрахам(2) (5 защит) из Армении. 11) Хильберто Рамирес (5 защит) из Мексики. 12) Билли Джо Сандерс (2 защиты)  чемпион из Великобритании. 13) Сауль Альварес (1 защита) действующий чемпион из Мексики

Чемпионы мира в полутяжелом весе (до 79.4 кг или 175 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Майкл Мурер (9 защит) из США. 2) Лионзер Барбер (4 защиты) из США. 3) Дариуш Михальчевски (23 защиты) из Польши. 4) Хулио Сесар Гонсалес (0 защит) из Мексики. 5) Жолт Эрдеи (11 защит) из Венгрии. 6) Юрген Бремер (2 защиты) из Германии. 7) Нэйтен Клеверли (5 защит) из Великобритании. 8) Сергей Ковалёв (8 защит) из России. 9) Андре Уорд (1 защита) из США. 10) Сергей Ковалёв (2) (1 защита) из России. 11) Элейдер Альварес (0 защит) из Колумбии. 12) Сергей Ковалёв (3) (1 защита) из России. 13) Сауль Альварес (0 защит) из Мексики. 14) Джо Смит (0 защит) действующий чемпион из США.

Чемпионы мира в первом тяжёлом весе (до 90.7 кг или 200 фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Бун Пальц (0 защит) из США. 2) Магне Хавнаа (2 защиты) из Норвегии. 3) Тайрон Буз (1 защита) из США. 4) Маркус Ботт (0 защит) из Германии. 5) Нестор Джованнини (1 защита) из Аргентины. 6) Дариуш Михальчевски (0 защит) из Польши. 7) Ральф Роккиджани (6 защит) из Германии. 8) Карл Томпсон (2 защиты) из Великобритании. 9) Джонни Нельсон (13 защит) из Великобритании. 10) Энцо Маккаринелли (4 защиты) из Великобритании. 11) Дэвид Хэй (0 защит) из Великобритании. 12) Виктор Эмилио Рамирес (1 защита) из Аргентины. 13) Марко Хук (13 защит) из Сербии. 14) Кшиштоф Гловацки (1 защита) из Польши. 15) Александр Усик (6 защит) из Украины. 16) Майрис Бриедис (0 защит) из Латвии. 17) Лоуренс Околи (1 защита) действующий чемпион из Великобритании.

Чемпионы мира в тяжёлом весе ( свыше 90.7 кг или 200+ фунтов) 
Чемпионами мира в этой весовой категории по порядку становились: 1) Франческо Дамиани (1 защита) из Италии. 2) Рэй Мёрсер (1 защита) из США. 3) Майкл Мурер (0 защит) из США. 3) Томми Моррисон (1 защита) из США. 4) Майкл Бентт (0 защит) из США. 5) Херби Хайд (0 защит) из Нигерии. 6) Риддик Боу (1 защита) из США. 7) Генри Акинваде (2 защиты) из Великобритании. 8) Херби Хайд(2) (2 защиты) из Нигерии. 9) Виталий Кличко (2 защиты) из Украины. 10) Крис Бёрд (0 защит) из США. 11) Владимир Кличко (5 защит) из Украины. 12) Корри Сандерс (0 защит) из ЮАР. 13) Леймон Брюстер (3 защиты) из США. 14) Сергей Ляхович (0 защит) из Белоруссии. 15) Шэннон Бриггс (0 защит) из США. 16) Султан Ибрагимов (1 защита) из России. 17) Владимир Кличко(2) (14 защит) из Украины. 18) Тайсон Фьюри (0 защит) из Великобритании. 19) Джозеф Паркер (2 защиты) из Новая Зеландии. 20) Энтони Джошуа (1 защита) из Великобритании. 21) Энди Руис (0 защит) из Мексики. 22) Энтони Джошуа(2) (1 защита) действующий чемпион из Великобритании. 23) Александр Усик (1 защита) из Украины.

Рекордсмены по защите титула 
1) Рекорд по самой продолжительной защите титула в минимальном весе принадлежит Ивану Кальдерону (35-3-1) из Пуэрто-Рико, защищал свой титул с 2003 по 2007 года, провёл 11 защит титула.

2) Рекорд по самой продолжительной защите титула в первом наилегчайшем весе принадлежит Донни Ниетесу (42-1-5) из Филиппин, защищал свой титул с 2011 по 2016 года, провёл 9 защит титула.

3) Рекорд по самой продолжительной защите титула в наилегчайшем весе принадлежит Омар-Андрес Нарваезу (49-4-2) из Аргентины , защищал свой титул с 2002 по 2009 года, провёл 16 защит титула.

4) Рекорд по самой продолжительной защите титула во втором наилегчайшем весе принадлежит Джонни Тапиа (59-5-2) из США, защищал свой титул с 1995 по 1998 года, провёл 13 защит титула.

5) Рекорд по самой продолжительной защите титула в легчайшем весе принадлежит трём боксёрам: 1) Хорхе Эльесер Хулио (44-5-0) из Колумбии, защищал свой титул с 1998 по 1999 года, провёл три защиты титула. 2) Томоки Камеда (36-3-0) из Японии, защищал свой титул с 2013 по 2014 года, провёл три защиты. 3) Золани Тете (28-4-0) из ЮАР, защищал свой титул с 2017 по 2018 года, провёл три защиты.

6) Рекорд по самой продолжительной защите титула во втором легчайшем весе принадлежит Марко Антонио Баррере (67-7-0) из Мексики, защищал свой титул с 1995 по 1996 года, провёл 8 защит титула.

7) Рекорд по самой продолжительной защите титула в полулёгком весе принадлежит Насиму Хамеду (36-1-0) из Великобритании, защищал свой титул с 1996 по 2000 года, провёл 15 защит титула. 

8) Рекорд по самой продолжительной защите титула во втором полулёгком весе принадлежит Аселину Фрейтасу (41-2-0) из Бразилии, защищал свой титул с 1999 по 2003 года, провёл 10 защит титула. 

9) Рекорд по самой продолжительной защите титула в лёгком весе принадлежит Артуру Григоряну (38-1-0) из Узбекистана, защищал свой титул с 1996 по 2003 года, провёл 17 защит титула. 

10) Рекорд по самой продолжительной защите титула в первом полусреднем весе принадлежит двум боксёрам: 1) Мигель Котто (41-6-0) из Пуэрто-Рико, защищал свой титул с 2004 по 2006 года, провёл 6 защит титула. 2) Теренс Кроуфорд (37-0-0) из США, защищал свой титул с 2015 по 2017 года, провёл 6 защит титула. 

11) Рекорд по самой продолжительной защите титула в полусреднем весе принадлежит Антонио Маргарито (41-8-0) из Мексики, защищал свой титул с 2002 по 2006 года, провёл 7 защит титула. 

12) Рекорд по самой продолжительной защите титула в первом среднем весе принадлежит Сергею Дзинзируку (37-2-1) из Украины, защищал свой титул с 2006 по 2010 года, провёл 6 защит титула. 

13) Рекорд по самой продолжительной защите титула в среднем весе принадлежит Лонни Брэдли (29-1-1) из США, защищал свой титул с 1995 по 1997 года, провёл 6 защит титула. 

14) Рекорд по самой продолжительной защите титула во втором среднем весе принадлежит Джо Кальзаге (46-0-0) из Великобритании, защищал свой титул с 1998 по 2007 года, провёл 21 защиту титула. 

15) Рекорд по самой продолжительной защите титула в полутяжелом весе принадлежит Дариушу Михальчевскому (48-2-0) из Польши, защищал свой титул с 1995 по 2003 года, провёл 23 защиты, и также это рекорд организации. 

16) Рекорд по самой продолжительной защите титула в первом тяжелом весе принадлежит двум боксёрам: 1) Джонни Нельсону (45-12-2) из Великобритании, защищал свой титул с 1999 года по 2005 года, провёл 13 защит титула. 2) Марко Хуку (42-5-1) из Сербии, защищал свой титул с 2009 по 2014 года, провёл 13 защит титула. 

17) Рекорд по самой продолжительной защите титула в тяжёлом весе принадлежит Владимиру Кличко (64-5-0) из Украины, защищал свой титул с 2008 по 2015 года, провёл 14 защит титула.

Чемпионы из Украины 
1) Виталий Кличко (45-2), тяжелая весовая категория 1999-2000

2) Владимир Кличко (64-5), тяжелая весовая категория 2000-2003

3) Сергей Дзинзирук (37-2-1), первая средняя весовая категория

Рейтинг WBO 

Рейтинг Всемирной боксёрской организации включает в себя сильнейших боксёров мира в семнадцати весовых категориях. Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации.

Интересные факты 
В декабре 1999 года в бою за вакантный титул WBO в наилегчайшем весе произошёл анекдотический случай. За вакантный пояс должны были биться Хосе Лопес и Фернандо Монтиель. За несколько часов до боя Монтиель отказался от поединка. По счастливой случайности для организаторов шоу одним из зрителей, кушавшим свой пончик возле ринга, был другой боксёр Исидро Гарсиа. Он согласился заменить Монтиеля, позаимствовав у него капу и трусы. Гарсиа победил единогласным решением судей. Такой исход не прибавил популярности WBO.

См. также 
 Рейтинг WBO
 Всемирная боксёрская ассоциация
 Всемирный боксёрский совет
 Международная боксёрская федерация
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории
 Список чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Всемирной боксёрской организации

Профессиональные боксёрские организации